Die Liste der Vertragsparteien des Atomwaffenverbotsvertrags umfasst die Staaten, die den Atomwaffenverbotsvertrag, einen multilateralen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, unterzeichnet und ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind.

Ab dem 20. September 2017 war der Vertrag offen für eine Unterzeichnung. Gemäß Artikel 15 trat der Vertrag am 22. Januar 2021 in Kraft, nachdem ihn 50 Staaten ratifiziert hatten. Seitdem unterzeichnen Staaten den Vertrag nicht, sondern treten ihm bei. 

Insgesamt 197 Staaten können Vertragspartei werden, darunter die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Cookinseln, der Heilige Stuhl, der Staat Palästina und Niue. Mit Stand vom 16. August 2021 hatten 55 Staaten den Vertrag ratifiziert oder waren ihm beigetreten, zuletzt die Seychellen im Juli 2021.

Vertragsstaaten 
Laut der Datenbank für den Atomwaffenverbotsvertrag, der vom Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen unterhalten wird, sind mit Stand vom 16. August 2021 86 Staaten Vertragsparteien, von denen 56 den Vertrag ratifiziert haben und 3 dem Vertrag beigetreten sind.

Staaten, die den Vertrag unterzeichnet haben 

Mit Stand vom 16. August 2021 hatten die folgenden Staaten den Vertrag unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert.

Siehe auch 

 Liste völkerrechtlicher Rüstungskontrollabkommen über Massenvernichtungswaffen

Einzelnachweise 

Nuklearwaffenpolitik